Дискография российской панк-поп-рэйв-группы Little Big включает в себя четыре студийных альбома и пять мини-альбомов.

История 
В 2013 году Little Big начинают запись своей первой пластинки. Дебютный альбом группы With Russia From Love был выпущен 15 марта 2014 года и включал в себя  пять синглов: «Everyday I’m Drinking», «We Will Push A Button», «Life In Da Trash», «Russian Hooligans» и «With Russia From Love».

Второй альбом Funeral Rave группа представила 21 декабря 2015. Он занял 8-е место в чарте российского iTunes за 52-ю неделю 2015 года и пятое — в Google Play. Пластинка включала три сингла: «Dead Unicorn», «Kind Inside, Hard Outside» и «Give Me Your Money» (при уч. Tommy Cash).

В начале 2017 года вышел сингл Tatarka в дуэте с Little Big — «U Can Take». 

31 марта 2017 года, накануне своего четырёхлетия, группа выпустила свой первый мини-альбом — Rave On и одноимённый клип. 25 августа 2017 года вышел совместный трек «Nightlife» с немецкой электроникор-группой Eskimo Callboy.

8 мая 2018 года группа выпустила первую часть третьего альбома Antipositive и клип «Punks Not Dead», 5 октября — вторую часть альбома Antipositive и новый клип «Skibidi». Фронтмен коллектива Илья Прусикин в своём видеоблоге отметил, что альбом Antipositive был разделен по техническим причинам: выход первой части был приурочен к весеннем европейскому туру 2018 года, а публикация второй — к началу осеннего тура по России. 
«Насчёт альбома Little Big. Мы решили выпускать его [Antipositive] в двух частях. Первая часть выйдет в конце апреля — начале мая, перед европейским туром. А вторая часть выйдет перед российским туром, то есть в конце сентября — начале октября. Мы это сделали, чтобы сделать вам [слушателям] какой-то подгон. Если мы выпустим сразу весь альбом в мае и поедем через полгода в тур [по России] с презентацией альбома, то это уже будет как-то не круто. То есть: в Европе мы презентуем первую часть, а в России мы презентуем первую и вторую части», — сообщил Прусикин.

В декабре 2018 совместно с Сергеем Жуковым группой был выпущен клип «Слэмятся пацаны». В феврале 2019 года сингл группы «Skibidi» получил платиновый статус, а музыкальное видео попало в список ста самых просматриваемых русскоязычных видео на YouTube.

15 ноября 2019 года группа выпустила мини-альбом Go Bananas, в который вошло 5 песен, включая вышедший до этого сингл «Rock-Paper-Scissors».

В 2021 году коллектив выпустил сразу два мини-альбома. Первым стал сборник Covers с перепевками известных композиций таких групп как Backstreet Boys, Ramones, Aqua, Ricchi e Poveri и певицы Надежды Кадышевой. Вторым – EP Welcome To The Internet, записанный совместно с американским певцом Оливером Три.

Студийные альбомы

Мини-альбомы 
 2017 — Rave On
 2019 — Skibidi
 2019 — Go Bananas
 2021 — Covers
2021 — Welcome To The Internet (совместно с Oliver Tree)

Синглы

Участие на альбомах 
 2015 — Darktek — «Russia Bitch!» (совместно с Little Big) [«Bad Papa»]
 2017 — Eskimo Callboy — «Nightlife» (при участии Little Big) [«The Scene»]
2020 — Finch Asozial — «Rave Religion» (при участии Little Big) [«Rave Religion»]
2020 — Finch Asozial — «Rave Religion» (при участии Little Big) [«Finchi's Love Tape»]

Саундтреки 
 2016 — Танцы. 3 сезон. Официальный саундтрек («Life In Da Trash»)

Видеография 
Видеография Little Big включает в себя 35 клипов и 1 видеоальбом «Live in St. Petersburg».

Сериалы 

  — «American Russians» (Little Big & Tommy Cash serial)

Концертные видеоальбомы 

 — «Live in St. Petersburg»

Участие 
  — Noize MC — «Капитан Америка (Не берёт трубу)»
  — The Hatters — «Russian Style»
  — The Hatters — «Forever Young Forever Drunk» (при уч. Just Femi)
  — Animal ДжаZ — «Чувства»
  — Злой Малой — «В долгий путь» (1 раунд 17ib)
  — Музыкальная студия Александра Гудкова — «Самоизоляция»
  — Cream Soda — «Подожгу»
  — Глюк'oZa — «Ebobo»

Примечания 

Little Big
Little Big